Luigi De Marchi – geofisico italiano
 Luigi De Marchi – psicologo e saggista italiano
 Luigi De Marchi – calciatore italiano
 Luigi Latini De Marchi – regista italiano